Die Bardsragujn chumb 1995 war eine Übergangssaison, in der von der Austragung in einem Kalenderjahr auf den in der UEFA üblichen Modus von Spät- bis Frühsommer gewechselt wurde. Ein Meister wurde nicht ermittelt.

Die teilnehmenden zwölf Mannschaften spielten in zwei Gruppen zu je sechs Vereinen. Die beiden Gruppenletzten stiegen in die Aradżin chumb ab.

Vereine

Gruppe 1

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Gruppe 2

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

1995
Fußballsaison 1995